Letterhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Letterhaus (1894–1944), Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 und ein christlicher Gewerkschaftsführer
 Grete Letterhaus (1902–1975; geborene Thiel), deutsche Zeitzeugin des Nationalsozialismus